Ко может означать:
 Ко — сокращение от «компания»
 Ко (こ и コ) — знаки каны
 Ко (Cos) — коммуна во Франции, департамент Арьеж
 Ко — область в Верхней Нормандии
 Ко — гора в Сихотэ-Алине
 Ко — река в Сихотэ-Алине
 Ко — город в Гвиане
 Ко (劫) — одно из правил игры го
 Ко — кхмерская буква

Персоналии 
 Ко, Дженнифер (род. 1976) — американская скрипачка корейского происхождения.
 
 Ко, Лидия (род. 1997) — новозеландская гольфистка корейского происхождения.
 Ко, Майкл (род. 1929) — американский археолог, антрополог, эпиграфист, майянист.
 Ко, Филипп (род. 1973) — французский кёрлингист, участник Зимних Олимпийских игр 2002.
 Ко Ён Хи (1953—2004) — актриса и танцовщица из Северной Кореи.
 Ко Бон (1890—1962) — дзэн-мастер и 77-й Патриарх корейского дзэн в своей линии передачи учения.
 Ко Со Ён
 Ко Сун И Варвара
 Ко Сын Ван (род. 1981) — южнокорейский кёрлингист.
 Ко Цу Кун
 Ко Ын

См. также 
 
 Ко-вай
 Ко-маркетинг
 Ко-фьорд
 Ко-э-Созан